Süderende bezeichnet:

 Süderende, Gemeinde auf der Insel Föhr im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein

 Süderende (Bülkau), Ortsteil der Gemeinde Bülkau im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen
 Süderende (Neuenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Neuenkirchen im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen 
 Süderende (Oppeln), Teil des Ortsteils Oppeln der Gemeinde Wingst im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen
 Süderende (Osterbruch), Ortsteil der Gemeinde Osterbruch im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen
 Süderende (Steinau), Ortsteil der Gemeinde Steinau im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen